

Referències 

Òperes en francès
Òperes del 1866
Òperes estrenades a París
Òperes de Jacques Offenbach